Nueva Guinea puede referirse a:

Geografía 
 Nueva Guinea, una isla de Oceanía.
 Papúa Nueva Guinea, país independiente que ocupa la parte este de esta isla.
 Nueva Guinea Occidental, parte oeste de esta isla, que actualmente forma parte de Indonesia.
 Nueva Guinea, un municipio de Nicaragua.

Historia 
Cuatro antiguas colonias, hoy desaparecidas:
 Nueva Guinea Alemana, colonia de Alemania al noreste de la isla de Nueva Guinea más varios archipiélagos del océano Pacífico.
 Nueva Guinea Neerlandesa, colonia de los Países Bajos al oeste de la isla de Nueva Guinea.
 Nueva Guinea Británica, colonia del Reino Unido al sureste de la isla de Nueva Guinea.
 Territorio de Nueva Guinea, colonia de Australia al noroeste de la isla de Nueva Guinea.